Bechtheim bezeichnet
 Bechtheim, eine Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz
 Bechtheim (Hünstetten), einen Ortsteil der Gemeinde Hünstetten im Rheingau-Taunus-Kreis in Hessen